Kateřina Kastilská (1403 – 1439) byla suo jure vévodkyní z Villeny a sňatkem aragonskou infantkou, hraběnkou z Alburquerque a Ampurias.

Kateřina se narodila jako druhé dítě Jindřicha III. Kastilského a Kateřiny z Lancasteru. V roce 1418 se provdala za infanta Jindřicha Aragonského. Sňatek byl součástí dohody, v níž se Jindřichův starší bratr Alfonso oženil s Kateřininou starší sestrou Marií a Jindřichova sestra Marie s Kateřininým bratrem Janem.

Poté, co se v roce 1420 Jindřich pokusil připravit o moc oblíbence jejího bratra, Álvara de Luna, byla Kateřina nucena následovat svého manžela do exilu. Do roku 1427 neobdrželi celé její věno, které zahrnovalo vévodství Villena. Vévodkyně z Villeny Kateřina zemřela po potratu v roce 1439. Po její smrti bratr vévodství zkonfiskoval.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Trastámarové
Kastilské infantky
Aragonské infantky
Španělské vévodkyně
Narození v roce 1403
Úmrtí v roce 1439
Ženy